Maria Kirkova – sciatrice bulgara
Maria Kirkova – sincronetta bulgara